Presa la Toma är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Naolinco och delstaten Veracruz, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Mexico City. Presa la Toma ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa la Toma är bergig. Den högsta punkten i närheten är Cerro Acatlan,  meter över havet,  km öster om Presa la Toma. Runt Presa la Toma är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xalapa,  km söder om Presa la Toma. Omgivningarna runt Presa la Toma är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Veracruz (delstat)